

Руново — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Руново — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руново — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Руново — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Руново — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Руново — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства